

Йонково — село в Разградській області, входить до складу общини Ісперих

Йонково — село в гміні Йонково Ольштинського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства